Csehország
Sázava, település a Benešovi járásban
Sázava, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
Sázava, település a Žďár nad Sázavou-i járásban